Freyera barbeyi är en flockblommig växtart som först beskrevs av Josef Franz Freyn, och fick sitt nu gällande namn av Karl Heinz Rechinger. Freyera barbeyi ingår i släktet Freyera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
barbeyi